Новое Ахпердино () — село в Батыревском районе Чувашской Республики. Административный центр Новоахпердинского сельского поселения.

География 
Расстояние до столицы республики — города Чебоксары — 143 км, до районного центра — села Батырево — 7 км, до ближайшей железнодорожной станции — 59 км. Село расположено на левобережье реки Була.

История 
В прошлом входила в Батыревскую волость Буинского уезда Симбирской губернии. Новое Ахпердино образовалось в результате переселения 9 семей из деревни Старое Ахпердино (тогда — Ахпердино). В каком году произошло переселение точно неизвестно.

Существуют и иные версии происхождения селения:
Согласно преданиям, начало дер. (ныне село) Новое Ахпердино (Çĕнĕ Ахпӳрт) положили переселившиеся из дер. Аниш-Ахпердино (Çĕнĕ Ахпӳрт, ныне Канашского района) семьи Тукшика, Паршика и Утеша. Теперь же в Новом Ахпердине 600 дворов. Это село имеет свои дочерние селения: то ли в 1864 году 13 дворов, то ли в 1882 году 27 дворов выселились в дер. Булаково, а в советское время, при организации колхозов выселилась дер. Козловка (инициатором образования нового поселения был Александр Козлов, ставший первым председателем колхоза в этой деревне, названной по его фамилии).

Первое упоминание села Новое Ахпердино содержится в материалах 2-й ревизии, относящейся к 1747 году. При 3-й ревизии (1764) в селении проживало 239 мужчин и 220 женщин.

В 1785 году в Санкт-Петербурге появилась книга Т. Г. Масленицкого под названием «Топографическое описание Симбирского наместничества», где помещены сведения и по селу Новое Ахпердино.

Жители — чуваши, до 1724 года — ясачные, до 1835 года — государственные, до 1863 года — удельные крестьяне. Занимались земледелием, животноводством, пчеловодством, бакалейной торговлей, отхожими промыслами: нанимались плотниками, пильщиками, извозчиками, столярами, портными, сапожниками, кузнецами в селения Буинского и соседних уездов. С 1890 года функционировала школа грамоты. В начале XX века действовало 33 торгово-промышленных заведения. В 1928 году образован колхоз им. Сталина.

Население 

Число дворов и жителей по годам: в 1723 — 73 двора; 1795 — 95 дворов, 278 мужчин, 279 женщин; 1869 — 405 мужчин, 411 женщин; 1897 — 238 дворов, 694 мужчины, 703 женщины; 1926 — 379 дворов, 920 мужчин, 991 женщина; 1939 — 980 мужчин, 1115 женщин; 1979 — 786 мужчин, 978 женщин; 2002 — 453 двора, 1243 человека: 590 мужчин, 653 женщины; 2010 — 383 частных домохозяйства, 1105 человек: 536 мужчин, 569 женщин.

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года в селе проживали 1243 человека, преобладающая национальность — чуваши (99%).

Инфраструктура 
Функционирует СХПК «Родина» (2010). Имеются школа, детский сад, фельдшерский пункт, клуб, библиотека, отделение связи, 4 магазина, предприятие общественного питания. Действует храм Святого Николая Чудотворца (1909—1937, с 1991).

Транспорт 
Между деревней и районным центром — селом Батырево — курсируют рейсовые автобусы.

Памятники и памятные места 
 Памятник воинам, павшим в Великой Отечественной войне (ул. Ленина).

 Памятники археологии
  Селище — археологический памятник (средние века) (на территории села).
   Кладбище «Чаваш Масаре» — археологический памятник (0,5 км восточнее села).

Уроженцы 
 Каштанов Михаил Филиппович (1902, Новое Ахпердино, Буинский уезд — 1962, Москва) — первый ответственный секретарь Чувашского обкома РКСМ (1920—1921), инженер-полковник, кандидат технических наук. В 1931—1960 годах — преподаватель Военной академии связи и бронетанковых войск. Автор учебников, учебных пособий, научных трудов по проблемам электротехники. Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, медалями.
 Наташкин Николай Александрович (1917, Новое Ахпердино, Буинский уезд — 1984, Козловка, Батыревский район) — передовик производства, участник Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. Работал трактористом-машинистом Чкаловской МТС, трактористом колхоза «Гвардеец» Батыревского района. Заслуженный механизатор сельского хозяйства РСФСР (1963).

Примечания 

Населённые пункты Батыревского района
Населённые пункты, основанные в XVIII веке